Улица Ли́бкнехта, улица Ка́рла Либкнехта — название улиц в различных населённых пунктах, присвоенное в память о Карле Либкнехте, одном из основателей Коммунистической партии Германии.

Белоруссия 
 Улица Карла Либкнехта — улица в Минске.

Германия 
 Улица Карла Либкнехта — улица в Берлине.

Молдавия (Приднестровье) 
 Улица Карла Либкнехта — улица в Тирасполе.

Россия 
 Улица Карла Либкнехта — улица в Архангельске.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Барнауле.
 Улица Карла Либкнехта — прежнее (в 1919—1946 гг.) название Никольской улицы в Великом Новгороде.
 Улица Карла Либкнехта — улица во Владивостоке.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Екатеринбурге.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Ижевске.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Иркутске.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Карла Либкнехта — прежнее (до 2005 г.) название улицы Алафузова в Казани.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Калуге.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Кирове.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Королёве.
 Улица Карла Либкнехта — прежнее (в 1924—1993) название Ставропольской улицы в Краснодаре.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Кронштадте.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Мурманске.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Омске.
 Улица Карла Либкнехта — прежнее название Васильевской улицы в Орле.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Ревде.
 Улица Либкнехта — улица в Рязани.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Самаре.
 Улица Карла Либкнехта — прежнее название Долгоруковской улицы в Симферополе.
 Улица Либкнехта — улица в Сочи.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Таганроге.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Туапсе.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Туле.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Челябинске.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Череповце.
 Улица Либкнехта — улица в Ярославле.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Медвежьегорске.
 Улица Карла Либкнехта — улица в Олонце.

Украина 
 Улица Карла Либкнехта — прежнее название улицы Александра Довженко в Мелитополе.
 Улица Карла Либкнехта — прежнее название улицы ребе Шнеерсона в Николаеве.
 Улица Карла Либкнехта — прежнее название Сумской улицы в Харькове.